Johann Schmelzer ist der Name folgender Personen:

* Johann Bernhard Schmelzer (1833–1909), deutscher Genremaler und Zeichner, Illustrator von Kinderbüchern
 Johann Heinrich Schmelzer (um 1623–1680), österreichischer Violinist, Komponist und Kapellmeister